Мар-дель-Плата 1955 — тринадцатый из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

На старт вышли 16 участников, из которых пятеро представляли европейские страны. Победу в соревновании одержал югославский гроссмейстер Б. Ивков, сумевший опередить своего главного конкурента аргентинского гроссмейстера М. Найдорфа на пол-очка. Победитель турнира 1953 г. еще один югослав С. Глигорич отстал от победителя на полтора очка.

Турнирная таблица

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)
1955 год в шахматах
1955 год в Аргентине